Николай Александрович Сергиевский (1827—1892) — священнослужитель Русской православной церкви, протопресвитер кафедрального Успенского собора в Москве, профессор Московского университета, церковный писатель, деятель духовного просвещения.

Биография 
Родился в семье соборного ключаря в Коломне, священника Александра Алексеевича Сергиевского (1802—1877). В настоящее время общепринято считать датой рождения  по юлианскому календарю (26 — по григорианскому календарю) 1827 года. При этом «Русский биографический словарь» А. А. Половцова указывает  по юлианскому календарю.

В 1840 году окончил Коломенское духовное училище, где преподавателем и инспектором был его отец. Затем учился в Московской духовной семинарии (1840—1845) и за год до окончания семинарского курса был отправлен учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую в 1849 году окончил вторым магистром богословия и был оставлен в ней бакалавром, преподавать математику и физику. В следующем году, с 27 сентября 1850 года занял должность бакалавра в Московской духовной академии.

В начале 1854 года женился и летом того же года был рукоположен во священника и назначен в Знаменскую (в Зубове) церковь, а с марта 1855 года в течение трёх лет был настоятелем Ново-Басманной церкви Петра и Павла.

В феврале 1858 года по рекомендации митрополита Филарета он был назначен профессором кафедры богословия Московского университета, где сменил ушедшего в отставку профессора П. М. Терновского, одновременно став настоятелем университетской церкви. До 1863 года был ординарным профессором общеуниверситетской кафедры догматического и нравоучительного богословия, церковной истории и церковного законоведения. На историко-филологическом факультете читал церковную историю, на юридическом — церковное право. В 1861 году были изданы его лекции «Церковное законоведение».

С первых дней своего преподавания в университете он ставил больший акцент на преподавании апологетики, чем догматики.

В 1860 году Н. А. Сергиевский основал духовный журнал «Православное обозрение», который редактировал до 1869 года. В журнале печатались труды крупнейших русских богословов и библеистов, а также переводы иностранной богословской литературы.

С 1865 года — протоиерей.

В 1871—1872 годах он прочитал в университете публичные лекции «Об основных истинах христианства» и «О библейской истории творения мира в связи с естественною историей», которые были напечатаны в «Православном обозрении» (1871—1873) и затем изданы отдельными книгами:
 Об основных истинах христианской веры. — : Унив. тип., 1872. — VII, 181 с. (2-е изд., испр. — : Унив. тип., 1883)
 Творение мира и человека. Изъяснение библейской истории творения в связи с естественной историей. — : Унив. тип., 1883. — VIII, 240 с.

Одновременно, с 1875 года до конца жизни Сергиевский преподавал Закон Божий в частной гимназии Ф. И. Креймана.

С 1878 года — заслуженный профессор богословия Московского университета.

В 1883 году он был избран в почётные члены Санкт-Петербургской духовной академии.

С марта 1884 года — протопресвитер Московского Успенского собора, член Московской Синодальной конторы. В 1885 году был выведен за штат университета, но продолжал преподавать по приглашению министра народного просвещения.

Н. А. Сергиевский был духовником П. Я. Чаадаева.

Им были переведены «Размышления о сущности христианской веры» Франсуа Гизо (М.: Унив. тип., 1865) и «Вечная жизнь» Эрнеста Навилля (М.: тип. Каткова и К°, 1862; 2-е изд., доп., 1865).

Свои проповеди по большей части он произносил в университетском храме, в дни великих праздников и в Татьянин день — храмовый праздник университета. Излюбленной темой проповедей служил вопрос об отношении между верою и знанием, разумом и откровением.

Награждён орденами Св. Владимира 4-й и 3-й степеней. В 1882 году причислен к потомственному дворянскому достоинству.

Скончался  года в Москве. Был похоронен, как и его отец, на Семёновском кладбище.

Семья 
Сыновья прадеда Николая Александровича — основателя рода Сергиевских, дьячка церкви Трёх Святителей села Кобякова, Коломенского уезда, Степана Ивановича (около 1720—1801) — при поступлении в семинарию получили фамилию Сергиевские — по названию придела отеческой церкви. Среди представителей рода было много выдающихся деятелей (в том числе, полный тёзка Н. А. Сергиевского, его троюродный брат, сенатор).

Жена Сергиевского — Анна Васильевна (1838 — после 1893), дочь московского протоиерея, выпускника Московской духовной академии, Василия Степановича Пономарёва, также принадлежала к известному священническому роду, по матери она приходилась правнучкой Петра Гавриловича Святославского.

Среди детей Сергиевских, только Василий Николаевич (1863—1926) стал священником, хотя получил светское образование, закончив Императорский московский университет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Речь на поминовение М. В. Ломоносова
 
 

Протопресвитеры
Выпускники Коломенского духовного училища
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Преподаватели Московской духовной академии
Заслуженные профессора Московского университета
Преподаватели гимназии Креймана
Похороненные на Семёновском кладбище